ePrix Londynu 2015 (oryg. 2015 Visa London ePrix) – dziesiąta i ostatnia runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się w dniach 27–28 czerwca roku na ulicznym torze w Londynie.

Lista startowa

Wyniki

Wyścig 1

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Wyścig 2

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w Formule E
2015 w Anglii
Sport w Londynie